Појам Балдуин Фландријски може да се односи на:

 Балдуин I, маркгроф Фландрије
 Балдуин II, гроф Фландрије
 Балдуин I Фландријски, латински цар и крсташ